

Portugal 
 Rua da Conceição — Madalena (Lisboa)

Brasil 
 Rua da Conceição (Porto Alegre) — Porto Alegre

Desambiguações de topônimos